Brandy Hill steht für:

 Brandy Hill (Western Australia), Erhebung in Australien
 Brandy Hill (New South Wales), Ort in Australien

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Brandy Hill (Litchfield County, Connecticut)
 Brandy Hill (Windham County, Connecticut)
 Brandy Hill (Massachusetts)